Klitten (Älvdalen), een plaats in de Zweedse gemeente Älvdalen
 Klitten (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Klitten (sprookje)